Toponímia:
 Harris (Escòcia), illa de les Hèbrides Interiors
 Harris (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Harris (Kansas)
 Harris (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Harris (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Harris Hill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Biografies:
 Arthur Harris (1892 - 1984 ), Comandant en Cap del Comandament de Bombarders de la RAF durant la Segona Guerra Mundial 
 Cyrus Harris (Pontotoc, Mississipí, 1817 - Mill Creek, Oklahoma, 1888), Governador dels chickasaw
 Devin Harris, jugador de bàsquet estatunidenc que
 Edwin Harris Colbert, (1905 – 2001), paleontòleg estatunidenc
 Ed Harris (Tenafly, Nova Jersey, 1950), actor i director de cinema estatunidenc
 Emmylou Harris (1947, Birmingham, Alabama), cantant, compositora i intèrpret de música country
 George Prideaux Robert Harris (1775 - 1810), naturalista de Tasmània, Austràlia
 LaDonna Harris (Temple, Oklahoma, c 1930), política comanxe
 Mary Harris (Irlanda, 1830 – 1930), agitadora sindical estaunidenca 
 Mike Harris (1939–2021), pilot de curses automobilístiques sud-africà que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Moses Harris, (1730 - 1788) entomòleg i il·lustrador anglès.
 Neil Patrick Harris (1973, Albuquerque, Nou Mèxic), actor estatunidenc
 Quentin Harris (1970, Detroit), productor de música i un discjòquei estatunidenc
 Quentin H. Harris (1977, Kilkes-Barre, Pennsilvània), jugador de futbol americà
 Paul Percy Harris (1868 - 1947), advocat a Chicago fundador de la Rotary International
 Reginald Harris (Bury, 1920 - Macclesfield, 1992), ciclista 
 Richard Harris (Limerick, 1930 - Londres, 2002), artista irlandès
 Steve Harris (músic) (1956, Leytonstone, Londres), fundador, baix i compositor principal del grup de heavy metal Iron Maiden 
 Thomas Harris, (1940, Jackson, Tennessee), periodista i escriptor estatunidenc en llengua anglesa
 Tomás Harris (Barri de Hampstead, Londres, 10 d'abril de, espia, pintor i historiador de l'art
 Miscel·lània:
 Olingo de Harris (Bassaricyon lasius), espècie d'olingo de Costa Rica
 Aligot de Harris (Parabuteo unicinctus), ocell rapinyaire
 Papir Harris I, papir egipci escrit en hieràtic